John McFall ist der Name folgender Personen:

* John McFall, Baron McFall of Alcluith (* 1944), britischer Politiker
 John McFall (Leichtathlet) (* 1981), britischer Leichtathlet im Behindertensport
 John J. McFall (1918–2006), US-amerikanischer Politiker